

Persone 

Adam Wilk (1987) – giocatore di baseball statunitense
Antoni Wilk (1876-1940) – astronomo polacco
Artur Wilk (1979) – calciatore polacco
Bartomiej Wilk (1974) – ex calciatore polacco
Bogusław Wilk (1957) – allenatore di calcio polacco
Brad Wilk (1968) – batterista statunitense
Cezary Wilk (1986) – calciatore polacco
Jakub Wilk (1985) – calciatore polacco
Kasia Wilk (1982) – cantante polacca
Mateusz Wilk (1994) – calciatore polacco
Piotr Wilk (1980) – calciatore polacco
Reiner Wilk (1963) – ex calciatore tedesco
Robert Wilk (1969) – allenatore di calcio polacco

Altro

Wilk Elektronik – azienda informatica polacca
Classe Wilk – classe di sottomarini posamine
PZL.38 Wilk – aereo da caccia
Test di Shapiro-Wilk – test per la verifica di ipotesi statistiche
C/1925 V1 Wilk-Peltier – cometa non periodica